Неофициальный чемпионат Европы по хоккею с мячом 2014 года — турнир по хоккею с мячом, проведенный в Давосе (Швейцария).

Информация 
6 января 2014 года в швейцарском Давосе прошёл неофициальный чемпионат Европы в Давосе, посвященный 100-летию первого и единственного чемпионата Европы по хоккею с мячом, проведенного в Давосе в 1913 году. Турнир был организован Международной федерацией хоккея с мячом с целью популяризации хоккея с мячом в Европе. В течение почти трех лет Швейцарской федерации бенди, а также представители шведской федерации и международной федерации бенди готовились к проведению турнира. Матчи проходили на Айсштадион Давос в Давосе. Первые четыре матча проходили в формате 2 тайма по 30 минут.

Команды-участницы

Матчи

Турнирная таблица

Примечания 

2014 год в хоккее с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Давосе
Спорт в Швейцарии в 2014 году
События 6 января
Январь 2014 года
Чемпионаты Европы в 2014 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии